Райна Иванова Каназирева-Стоянова е българска оперна певица, мецосопран.

Биография 
Родена е на 4 април 1907 година в София. Възпитаничка е на Виенската музикална академия, където изучава вокално изкуство. През 1932 година се присъединява към Софийската опера, а на 10 февруари 1933 година дебютира с ролята на Кръчмарката в операта „Борис Годунов“ от Модест Мусоргски. В продължение на 25 години е солистка в този оперен театър, където изпълнява над 65 малки и големи роли.

Нейните роли включват:
 Кармен в едноименната опера на Жорж Бизе;
 Марта от „Фауст“ на Шарл Гуно;
 Нанси от „Марта“ на Фридрих фон Флотов;
 Шарлота от „Вертер“ на Жул Масне;
 Райна от „Женско царство“ на Веселин Стоянов;
 Людмила от „Продадена невеста“ на Берджих Сметана;
 Сляпата от „Джоконда“ на Амилкаре Понкиели;
 Леонора от „Фаворитката“ на Гаетано Доницети;
 Елена Безухова от „Война и мир“ на Сергей Прокофиев.

Освен в България, тя също се изявява в концерти с камерни състави в Берлин, Виена и Залцбург.

Притежава висок лиричен мецосопран. Отличава се с музикалност и артистичност. Диригентът Асен Найденов я описва като певица, която изпълнява с усърдие ролята си, независимо дали тази роля е малка или голяма.

Родословно дърво

Бележки 

Български оперни певици
Родени в София
Починали в София
Каназиреви
Български творци от Македония
Хора с архиви в Централния държавен архив